Алексей Мельгунов:
 Мельгунов, Алексей Павлович (1876 — после 1917) — общественный деятель и политик.
 Мельгунов, Алексей Петрович (1722—1788) — государственный деятель, действительный тайный советник.